Мармонтель — фамилия. Известные носители:

 Мармонтель, Жан Франсуа (1723—1799) — французский писатель, философ и драматург.
 Мармонтель, Антуан (1816—1898) — французский композитор, профессор, преподаватель Парижской консерватории по фортепиано.
 Мармонтель, Антонен (Антонин, 1850—1907) — французский музыкальный педагог и композитор, сын и ученик Антуана Мармонтеля